Валерьян Алексеевич Сергин — российский художник, академик Российской Академии художеств (2019), Народный художник РСФСР (1991), член комиссии по живописи Союза Художников России, действительный член Петровской академии наук и искусств.

Биография 
Родился 16 марта 1936 года в Красноярске. В 1950—53 годах учился в Красноярской художественной школе им. В. И. Сурикова, в 1953—58 годах — в Иркутском художественном училище. В 1958—62 годах работал главным хранителем Красноярской краевой картинной галереи (ныне Красноярский государственный художественный музей им. В.И. Сурикова). С 1962 года — преподаватель и художественный руководитель Красноярского художественного училища им. В. И. Сурикова.

Произведения имеются в собраниях крупных художественных музеев Российской Федерации, в частных и государственных коллекциях в различных странах.

Награды и звания 
 1967 — член Союза художников СССР.
 1984 — Заслуженный художник РСФСР.
 1991 — Народный художник РСФСР.
 2000 — действительный член Петровской академии наук и искусств.
 2001 — серебряная медаль Российской академии художеств.
 2002 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
 2008 — Орден Почёта.
 2010 — член-корреспондент Российской Академии художеств.
 2011 — серебряная медаль Российской академии художеств.
 2014 — Орден Дружбы.
 2015 — золотая медаль Российской академии художеств.
 2016 — золотая медаль Союза художников России.
 2019 — академик Российской академии художеств.
 2019 — Золотая медаль «За верность» Петровской академии наук и искусств.

Примечания

Ссылки 
 http://www.regions.ru/news/2317968/
 http://khusurikov.ru/index5.html
 http://www.kipk.ru/ns2-item.php?n=775
 http://krsk.sibnovosti.ru/society/123028-krasnoyarskomu-pedagogu-prisvoili-zvanie-chlena-korrespondenta-rossiyskoy-akademii-hudozhestv
 Документальный фильм о Валерьяне Сергине

Художники СССР
Художники России XX века
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России
Члены Союза художников СССР
Действительные члены РАХ
Художники Красноярска
Выпускники Иркутского художественного училища